Dryja – herb szlachecki
 Dryja – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków